Фраксионамијенто ла Вирхен има више значења:

 Фраксионамијенто ла Вирхен (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто ла Вирхен (Панотла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику